Triatlon i Beijing-2008 blev afholdt d. 18. og d. 19. august ved Minggravene 50 kilometer nord for Beijing. Damerne konkurrerede om mandagen og herrerne om tirsdagen. Begge køn skulle svømme 1.500 meter i Shisanling-reservoiret, cykle 40 km landevejsløb og løbe 10 km gadeløb (næsten en kvart Jernmand). Der var 55 deltagere pr. dag (startnummer 13 blev ikke brugt) og Rasmus Henning med startnummer 41 stillede op for Danmark på sin anden OL-deltagelse. I Athen-2004 blev han nummer syv og i Beijing-2008 blev han nummer 8. Triatlon er en ny sportsgren fra 1978 og var med som en olympisk disciplin for første gang i Sydney-2000.

Skiftestedet og målområdet var anbragt øverst på en dæmning og cykelruten på 6,66 km skulle tilbagelægges seks gange mens løberuten var på 2,5 km der skulle gennemløbes fire gange. For ikke at blande cykler og løbere blev deltagere der blev overhalet af den forreste diskvalificeret.

Resultater

Damer 

 10 deltagere udgik.
 Transition 1: svømme-cykle-skift.
 Transition 2: cykle-løbe-skift.
 Tidsformater: mm:ss – h:mm:ss – h:mm:ss,ff – m:ss,ff

Herrer 

 5 deltagere udgik.

Eksterne links 

 Home > Olympic Sports > Triathlon – en.beijing2008.cn  
 

Sportsgrene under sommer-OL 2008
Triatlon under sommer-OL